Глас народа:

 Глас народа — телевизионная программа со Светланой Сорокиной, выходившая на каналах НТВ  и ТВ-6 , а также на радио Эхо Москвы .
 Vox populi vox Dei — латинская поговорка.
 Vox Populi — служба изучения общественного мнения.